Ariadna – genere di ragni della famiglia Segestriidae
Ariadna – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano femminile Arianna

Pagine correlate
Ariadne (disambigua)
Arianna
Ariane (disambigua)